El término Hove puede referirse a:

Toponimia

Localidades y municipios 
  Hove, villa de Alemania.
  Hove, municipio de Bélgica.
  Høve, villa de Dinamarca.
  Høve Sogn, municipio de Dinamarca.
  Hove, localidad del Reino Unido.
  Hove Mobile Park, antigua ciudad de Estados Unidos.

Distritos 
  Hove, un distrito de la ciudad de Keuenhof-Hove (Alemania).
  Hove, una parte del municipio de Ruppichteroth (Alemania).
  Hove, distrito de la ciudad de Hennef (Alemania).
  Hove, suburbio de Adelaida (Australia).
  Hove, playa del municipio de Arendal (Noruega).

Apellido 
 Fred Van Hove, compositor belga.
 Didier van der Hove, actor colombiano-belga.
 Martin van den Hove, astrónomo y matemático neerlandés.
 Chenjerai Hove, escritor de Zimbabue.
 Hubertus van Hove, pintor de Países Bajos.
 Bartholomeus van Hove, pintor de Países Bajos.
 Ivo van Hove, director de teatro belga.
 Léon Van Hove, científico belga.
 Michiel ten Hove, antiguo Gran Pensionario neerlandés.
 Joachim van den Hove, compositor neerlandés.
 Francine Van Hove, pintora francesa.

Varios 
 Iglesia de Hove, en Noruega.